Это список лауреатов и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал».

Лауреаты премии

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Лидеры

Телеканалы 

 NBC — 26 наград
 CBS — 22 награды
 ABC — 11 наград

 HBO — 4 награды
 Fox — 2 награды
 Prime Video — 2 награды

Лауреаты нескольких наград 

5 наград
 Фрейзер
 Американская семейка

4 награды
 Все в семье
 Весёлая компания

3 награды
 Шоу Фила Сильверса
 Шоу Дика Ван Дайка
 Шоу Мэри Тайлер Мур
 Такси
 Студия 30
 Вице-президент

2 награды
 Программа Джека Бенни
 Я люблю Люси
 Напряги извилины
 Золотые девочки
 Мерфи Браун
 Все любят Рэймонда

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл
 Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл
 Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в комедии

Примечания

Ссылки 
 Primetime Emmy® Awards 
 Primetime Emmy® Awards History Database 
 Emmy Awards  на сайте Internet Movie Database
 Лауреаты премии «Эмми»  на сайте КиноПоиск

Комедийный сериал